Forte forte forte – album di Raffaella Carrà del 1976
Forte forte forte/A far l'amore comincia tu – singolo di Raffaella Carrà del 1976
Forte forte forte – programma televisivo italiano su Rai 1